Вейк-ан-Зеє 1974 — 36-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1974 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1974 у шахах